Czarnoccy herbu Lis – polski ród szlachecki
 Czarnoccy herbu Orla – polski ród szlachecki
 Czarnoccy herbu Rogala – polski ród szlachecki
 Czarnoccy herbu Szaszor – polski ród szlachecki